Die 23. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 23. bis 27. Oktober 2007 in Madrid, Spanien statt. Die Weltmeisterschaft war das höchstdotierte Turnier der WSA World Tour 2007/08.

Titelverteidigerin war Nicol David, die in diesem Jahr bereits im Achtelfinale gegen die Neuseeländerin Shelley Kitchen ausschied. Im Finale stand sich das an Position zwei und drei gesetzte Schwesterpaar Natalie und Rachael Grinham gegenüber. Es war das erste Weltmeisterschafts-Finale im Squash überhaupt, in dem zwei Geschwister aufeinander trafen.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Alicia Alvárez Riaza einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 114.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashplayer.co.uk (englisch)

2007
WSA World Tour 2007/08
Sportveranstaltung in Madrid
Squashturnier in Spanien
Frauensport in Spanien